Crescent City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crescent City (Kalifornien)
 Crescent City (Florida)
 Crescent City (Illinois)
 The Crescent City, eine Bezeichnung für New Orleans, Louisiana